St Peter's College peut se référer à :
 St Peter's College d'Oxford
 St Peter's College d'Adélaïde
 St Peter's College d'Auckland